Nebbio steht für:

 Nebbio (Korsika), eine Region auf Korsika

 Bistum Nebbio, ein ehemaliges Bistum in Frankreich
 Titularbistum Nebbio, das wiedererrichtete Titularbistum